Arni, commune suisse du canton d'Argovie
 Arni, commune suisse du canton de Berne
 ARN interférent
 ARNI

Homonymie de toponyme